Mammillaria armillata es una especie perteneciente a la familia Cactaceae.

Descripción 

Es una planta suculenta de hasta 30 cm de alto y 4 a 5 cm de diámetro, que suele crecer con 3 a 12 tallos que surgen a la altura de la base o en ocasiones más arriba. Los tubérculos son cónicos y ligeramente angulosos; las axilas portan algo de lana. Posee 9 a 15 espinas radiales, de 7 a 12 mm de largo, de color blanco grisáceo en la porción media baja; espinas centrales de 1 a 4, de 10 a 20 mm de largo, siendo la inferior gachuda y más larga, todas de color café oscuro, amarillentas o grises, tal como la parte media superior de las radiales. Las flores tienen de 1 a 3 cm de largo, con forma acampanada o de embudo de hasta 2 cm de diámetro, de color carne, o en distintas tonalidades de rosa; los filamentos son de color rosa con anteras amarillas. El estigma es rosa también, con 5 a 7 lóbulos de hasta 5 mm de largo, de color rojo rosado. El fruto es rojo, clavado, de 1.5 a 3 cm de largo por 7 a 10 mm de diámetro. Las semillas son de color negro mate, de hasta 1 mm de largo por 0.5 mm de ancho.

Distribución 
M. armillata es endémica del estado de Baja California Sur, México, particularmente en el área de San José del Cabo y hasta La Paz.

Cultivo 
Requiere de un sustrato mineral, rico en arena y con poco contenido de humus. Su reproducción suele realizarse mediante semillas.

Taxonomía
Mammillaria armillata fue descrita por Mary Katharine Brandegee y publicado en Zoë 5: 7, en el año 1900.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

armillata: epíteto que hace alusión a las zonas claras y oscuras alrededor de la superficie de la planta, ocasionadas por el oscurecimiento en bandas de las espinas con el paso del tiempo; esta característica no suele apreciarse con claridad en ejemplares en cultivo. Proviene del latín armilla, que significa brazalete.

Sinonimia
Neomammillaria armillata
Chilita armillata
Ebnerella armillata

Referencias

Enlaces externos 

 
Desert-Tropicals.com

Flora de México
armillata
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1900
Plantas descritas por Curran